Volkersheim ist der Name folgender Orte:

 Volkersheim (Bockenem), Ortsteil von Bockenem
 Volkersheim (Ehingen), Ortsteil von Ehingen (Donau)